Resultats del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 de la temporada 1986, disputat al circuit de Brands Hatch el 13 de juliol del 1986.

Resultats

Altres 
 Pole: Nelson Piquet 1' 06. 961

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 09. 593 (a la volta 69)

Referències 
 

Gran Bretanya
1986